

Cinema 
 La terza generazione (Die dritte Generation) – film del 1979 diretto da Rainer Werner Fassbinder
 Terza generazione (Looking for Alibrandi) – film del 2000 diretto da Kate Woods

Editoria 
 Terza generazione – rivista italiana

Telefonia 
 3G – tecnologie e standard di terza generazione nella telefonia cellulare

Videogiochi 
 Terza generazione – videogiochi della serie Pokémon dal 2004 al 2006